Хејли Лорејн Килинг (; Форт Мајерс, 7. јануар 1988), позната као Хејли Бенет (), америчка је глумица. Свој филмски деби остварила је улогом у љубавној комедији Песма за тебе (2007), а од тада је глумила у филмовима као што су Праведник (2014), Седморица величанствених (2016), Девојка из воза (2016), Хвала вам на служби (2017), Опсесија (2019) и Са ђаволом све време (2020).

Филмографија

Филм

Кратки филм

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1998.
Биографије живих особа
Америчке глумице